TAH steht für:
 Air Moorea (ICAO-Code), französisch-Polynesische Regionalfluggesellschaft
 Anhänger mit Tankaufbau; siehe Tankwagen
 Tabcorp Holdings, australisches Glücksspiel-Unternehmen (Kennzeichen im Aktienindex von Standard & Poor's)
 Tahiti, als Mannschaftskürzel bei internationalen Sportveranstaltungen
 Täglicher Anzeiger Holzminden, lokale Tageszeitung in Holzminden
 Theaterakademie Hamburg, ein Studiendekanat der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
 Thrombozytenaggregationshemmer, Medikamente, die die Verklumpung von Blutplättchen hemmen
 Training Attack Helicopter, eine Trainingsvariante des Kampfhubschraubers Bell AH-1
 Trans-African Highways, ein System transkontinentaler Straßenprojekte in Afrika

Tah steht für:
 Tah (Westsahara), Ort in der Westsahara

Tah ist der Familienname folgerden Personen:
 Jonathan Tah (* 1996), deutscher Fußballspieler

tah steht für:
 Tahitianische Sprache (ISO-639-3-Code)

TAH